Berevo ist ein Ort in Madagaskar.

Geografische Lage 
Das ca. 3.000 Einwohner (Stand: 2001) zählende Berevo liegt auf 51 m Höhe in der Region Menabe, in der Provinz Toliara, in Westmadagaskar. Der Fluss Tsiribihina grenzt westlich an den Ort.

Wirtschaft 
Die Einwohner, die zu dem Volk der Sakalava gehören, leben zu 45 % von der Landwirtschaft und bauen hauptsächlich Reis, Tabak und Maniok an. Jeweils 25 % leben von der Viehzucht und der Fischerei. Weitere 5 % leben vom Dienstleistungsgewerbe.

Klima 
In Berevo herrscht tropisches Savannenklima (Aw). Die Jahresdurchschnittstemperatur beläuft sich auf 26,6 °C.

Söhne und Töchter der Ortschaft 
 Jean Ravelonarivo (* 1959), Pilot und ehemaliger Premierminister von Madagaskar

Einzelnachweise 

Ort in Menabe
Ort in Afrika